Gauntlet kan syfta på:

 Gauntletserien – en serie hack 'n slash, dungeon crawl-spel som släppts sedan 1985 och framåt
 Gauntlet (datorspel) – ett arkadspel för upp till fyra spelare (1985)
 Gauntlet II – ett arkadspel, hugg och slå-spel i fantasymiljö (1986)
 Gauntlet (NES-spel) – ett spel från Nintendo Entertainment System 1987